

Letteratura 
 Il Trono di Spade – serie di romanzi di George R. R. Martin, meglio noti come le Cronache del ghiaccio e del fuoco. La serie è composta dai seguenti sette libri:
A Game of Thrones – inizialmente diviso in italiano in Il Trono di Spade, Il Grande Inverno e poi unito in Il gioco del trono.
A Clash of Kings – inizialmente diviso in italiano in il Regno dei lupi, la Regina dei draghi e poi unito in Lo scontro dei re.
A Storm of Swords – inizialmente diviso in italiano in Tempesta di spade, Fiumi di guerra, Il portale delle tenebre e poi unito in Tempesta di spade.
A Feast for Crows – inizialmente diviso in italiano in Il dominio della regina, L'ombra della profezia e poi unito in Il banchetto dei corvi.
A Dance with Dragons – inizialmente diviso in italiano in I guerrieri del ghiaccio, I fuochi di Valyria, La danza dei draghi e poi unito in Una danza con i draghi.
The Winds of Winter (ancora da pubblicare)
A Dream of Spring (ancora da pubblicare)

Televisione 
Il Trono di Spade (Game of Thrones) – serie televisiva del 2011 tratta dal ciclo Cronache del ghiaccio e del fuoco

Giochi 
Il Trono di Spade (A Game of Thrones) – gioco di carte collezionabili pubblicato dalla Stratelibri
Il Trono di Spade (A Game of Thrones) – gioco da tavolo pubblicato dalla Nexus Editrice